

Presentación previa 

El rumano Adrian Ungur fue el campeón defensor, pero no pudo denderlo con éxito tras caer derrotado en semifinales ante el eventual campeón.

El checho Jaroslav Pospíšil, es el nuevo campeón del torneo. Tras derrotar a Ungur en semifinales, derrotó en la final al italiano Marco Cecchinato por 4-6, 6-4 y 6-1.

Cabezas de serie 

 Filippo Volandri (Cuartos de final, retiro)
 Jan Hájek (Segunda ronda)
 Julian Reister (Cuartos de final)
 Andreas Haider-Maurer (Primera ronda)

<li>  Adrian Ungur (Semifinales)
<li>  Dušan Lajović (Semifinales)
<li>  Pere Riba (Baja)
<li>  Marco Cecchinato (Final)
<li>  Thomas Schoorel ''(Segunda ronda)

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Sibiu 2013